Viavenator è un genere estinto di dinosauro teropode abelisauride vissuto nel Cretaceo superiore, circa 86-83 milioni di anni fa (Santoniano), in quella che oggi è la Formazione Bajo de la Carpa, in Argentina. Il genere contiene una singola specie, ossia V. exxoni.

Descrizione 

Viavenator è un abelisauride di media taglia che poteva raggiungere i 5,6 metri (18 piedi) di lunghezza.

Viavenator possedeva una morfologia cerebrale simile ad Aucasaurus, un altro abelisauride sudamericano, e aveva un orecchio interno simile. Inoltre, rispetto al malgascio Majungasaurus, è stato determinato che Viavenator fosse in grado di movimenti più rapidi dei meccanismi testa e nella stabilizzazione dello sguardo rispetto ad altri teropodi primitivi; tuttavia, entrambi i generi avevano un intervallo di ascolto simile a seconda degli esami e delle successive scansioni TC del cranio.

Classificazione 
L'analisi di Filippi et al. (2016) colloca Viavenator in un nuovo clade derivato di Abelisauridae, noto come Furileusauria, comprendente Carnotaurus, Abelisaurinae, Quilmesaurus e Pycnonemosaurus. Ciò significa che Viavenator è più filogeneticamente vicino a Carnotaurus che a Majungasaurus.

Storia della scoperta 
I resti di Viavenator vennero rinvenuti all'interno della Formazione Bajo de la Carpa, in Argentina, formazione in cui è stato rinvenuto anche il megaraptora Tratayenia rosalesi.

Nel 2016, Filippi et al. descrivono i resti parziali di un nuovo abelisauride dalla formazione, ed istituiscono una nuova specie e genere: Viavenator exxoni. L'olotipo ed unico esemplare a noi noto include un neurocranio ben conservato, una serie vertebrale comprendente cervicali, dorsali e caudali, alcune coste ed uno scapulocoracoide. Tra i caratteri diagnostici del genere vi è la serie di adattamenti volti a limitare la mobilità della colonna vertebrale: le dorsali hanno tutte un'articolazione accessoria, e le spine neurali dorsali sono connesse tra loro da espansioni di lamine prespinali. Questo mix di caratteri potrebbe essere funzionale a qualche adattamento locomotorio.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Abelisauridi